Puchar Świata w skokach narciarskich 1979/1980  – 1. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 27 grudnia 1979 we włoskim Cortina d’Ampezzo, a zakończyła 25 marca 1980 w czechosłowackim Szczyrbskim Jeziorze.

Pomysł wprowadzenia cyklu konkursów, których wyniki zaliczane byłyby do wspólnej klasyfikacji, przejęty został z narciarstwa alpejskiego, w którym Puchar Świata rozgrywany jest od 1967 roku.

Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej inauguracyjnego cyklu zdobył Austriak – Hubert Neuper. Miejsca na podium zajęli również jego rodak – Armin Kogler (drugie) oraz Polak – Stanisław Bobak (trzecie).

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1979/1980
1979 w sportach zimowych
1980 w sportach zimowych